Жумабай Медетбаевич Медетбаев (8 марта 1935, , Каракалпакская АССР — 10 мая 2005, , Казахстан) — советский и казахский актер кино и театра. Народный артист Казахстана (1998). Заслуженный артист Казахской ССР (1980). Народный артист Республики Каракалпакстан (1993).

Биография 
Родился 8 марта 1935 года , Каракалпакская АССР, Узбекская ССР, СССР.

В 1960—1962 гг. — окончил Государственный институт искусств Узбекистана, в 1965 г. окончил актёрский факультет Казахского государственного Института Искусств имени Курмангазы.

В 1965—1966 гг. артист Карагандинский областной казахский драматический театр имени С. Сейфуллина, с 1966 — артист Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова

Умер в Алма-Ате 10 мая 2005 года.

Основные роли на сцене 
 Его первая главная роль — роль Кебека в трагедии М.Ауэзова «Энлик-Кебек» (1965). Шуак, Асан, Алибек, Маман (М.Ауэзова «Черный кипчак Кобланды», «Айман-Шолпан», «Карагоз»), Толеген (Г.Мусрепов «Кыз-Жибек»), Долгов (М.Ауэзов и Л. С. Соболев «Абай»), Баттал (А.Таджибаев «Майра»), Ознобин (А.Нурпеисов «Кровь и пот»), Барак (Т.Ахтанов «Присяга»), Табай (К.Мухаммеджанов «Мы не ангел»), Акжигит (М.Корим «Это была лунная ночь»), Корифей (Еврип «Медиа»), Абыз (Софокл «Эдип патша») и др.
 Он был известен и как киноактер. Признание и любовь зрителей пришли после ролей в фильмах «Последний переход», «Кто ты, всадник», «До свидания, Медео»

Награды 
 1976 — Почетные грамоты Верховный Совет Казахской ССР
 1980 — Присвоено почетное звание «Заслуженный артист Казахской ССР» (за заслуги в области казахского и советского театрального искусства)
 1993 — Народный артист Республики Каракалпакстан
 1998 — Присвоено почетное звание «Народный артист Республики Казахстан» (за заслуги в области казахского театрального и киноискусства)

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Выпускники Ташкентского театрального института
Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова
Заслуженные артисты Казахской ССР
Народные артисты Казахстана
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР